Gamp ist der Familienname folgender Personen:

 Botho von Gamp (1894–1977), deutscher Maler und Grafiker
 Karl von Gamp-Massaunen (1846–1918), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Freikonservative Partei)

Gamp ist der Name folgender Orte:

 Gamp (Gemeinde Hallein), Ortschaft von Hallein, Bezirk Hallein, Land Salzburg

GAMP ist die  Abkürzung für:
 Good Automated Manufacturing Practice, Leitfaden der pharmazeutischen Industrie

GAMP